Strother kan som auktorsförkortning betyda:

 John Lance Strother
 Michael Sean Strother

Robotskapade auktorsförkortningar